Статуя Будды Майтрейи в Лэшане () — одна из самых высоких статуй Будды на Земле и, на протяжении более тысячелетия, самое высокое скульптурное произведение в мире (до появления «Родины-матери» в Волгограде). Оно высечено в толще скалы в горе Линъюньшань при слиянии трёх рек китайской провинции Сычуань, в районе Шичжун городского округа Лэшань. Лицо Будды (Майтрейя) обращено к расположенной напротив священной горе Эмэйшань. Голова Будды высится вровень с горой, а его стопы упираются в реку. На южной и северной по отношению к Будде стенах высечены  более 90 каменных изображений бодхисаттв.

Работы по созданию статуи проходили во времена империи Тан, начиная с 713 года, и продолжались девяносто лет. Высота статуи — 71 м, высота головы — почти 15 м, размах плеч — почти 30 м, длина пальца руки — 8 м, пальца ноги — 1,6 м, длина носа — 5,5 м. До середины XVII века тело Большого Будды до самой головы было скрыто тринадцатиэтажным храмом «Дасянгэ», изначально называвшимся Павильон Великого Образа. Позже эта постройка была уничтожена пожаром. 

Статуя Большого Будды признана памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вход на территорию парка стоит 90 юаней (с ISIC — 65).

См. также 
 Список самых высоких статуй мира

Источники 
 
 Документация с сайта Всемирного наследия

Ссылка 

Сычуань
Достопримечательности Китая
Всемирное наследие в Китае
Лэшан
Скульптура Китая
Лэшан